Радељево Село је насељено место у општини Расиња, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Копривница, у Подравини, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима 

 напомена:
У 1890. те од 1910. до 1931. исказивано под именом Радељево.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Општина Расиња
Насељена места у Копривничко-крижевачкој жупанији
Бивша српска насеља
Википројект географија/Насеља у Хрватској